Campionatul European de Haltere 2012 a avut loc în Kepez Basket Hall în Antalya, Turcia din 9 aprilie până pe 15 aprilie 2012.

Program
Competiția a fost împărțită în două grupe A și B.

Medalii

Masculin

Feminin

Clasament medalii 
Clasamentul după: „Mare” (Rezultat total) și „Mic” (Smuls și Aruncat)

Clasamentul după „Mare” (Rezultate totale) medalii

Țări participante
275 sportivi din 36 de țări au participat la campionat.

 (12)
 (3)
 (8)
 (8)
 (1)
 (1)
 (14)
 (5)
 (2)
 (12)
 (2)
 (2)

 (12)
 (12)
 (4)
 (11)
 (14)
 (10)
 (6)
 (2)
 (15)
 Kosovo (1)
 (3)
 (8)

 (10)
 (1)
 (1)
 (15)
 (10)
 (15)
 (10)
 (10)
 (5)
 (15)
 (1)
 (12)

Referințe

Legături externe 
Site oficial
Rezultate 

Campionatul European de Haltere
2012
Sport în Antalya